Karwen ist der deutsche Name dreier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Karwen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Karwie (Mrągowo), Ort im Powiat Mrągowski 
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Karwen, Kreis Putzig, Westpreußen, seit 1945: Karwia (Władysławowo), Ort im Powiat Pucki 
 Karwen, Kreis Stolp, Pommern, seit 1945: Karwno, Ort im Powiat Bytowski